Kubus steht für:
 Würfel (Geometrie), Vielflächner mit sechs Quadraten als Begrenzungsflächen
 Kubus (Berg), ein Berg in der Antarktis
 Kubuś (Panzerwagen), ein polnischer Panzerwagen des Zweiten Weltkrieges
einzelne Gebäude
 Leipziger KUBUS, das Konferenz- und Bildungszentrum des UFZ
 MDR-Kubus, Gebäude mit Probenräumen und Studios für Chor und Orchester des MDR in Leipzig
 Städtische Galerie KUBUS, Galerie in Hannover
 Kubus im Petuelpark, Ausstellungsgebäude in München
 Kubus, Museumsgebäude in der Ruine des ehemaligen Adelssitz Weitmar in Bochum

Personen:

 Richard Kubus (1914–1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Cube
 Kubus-Analyse
 Kubusdælda, Tal im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kubusdalen, Tal im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kubikzahl
 kubisch